1. division 2018/2019 var den 23:e säsongen av 1. division. Som tidigare säsonger flyttades ett lag direkt upp medan två fick kvala och två lag flyttades ner.

Lag och arenor

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Kvalspel

Se även
 Superligaen 2018/2019

Källor
 DBU.dk
 danskfodbold.com

2018 i Danmark
2019 i Danmark
Fotbollssäsongen 2018/2019
2018/2019